Rodeo (evenement), een evenement waarbij vee betrokken is
Chileense rodeo, een nationale sport van Chili
Rodeo (Lucky Luke), een album uit de stripreeks Lucky Luke
Rodeo (computerspel), een computerspel van het genre sportspel
Rodeo (drank), een energiedrankje
Rodeo (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma in de jaren 60, 70
Rodeo Media, een Nederlands platenlabel

Plaatsen:
Rodeo (Californië), een plaats in Contra Costa County in de Verenigde Staten
Rodeo (gemeente), een gemeente in Mexico
Rodeo (Durango), de hoofdstad van bovengenoemde gemeente
Rodeo (San Juan), een plaats in de Argentijnse provincie San Juan